Самуэль Уили Кроуфорд (Samuel Wylie Crawford) (8 ноября 1829 — 3 ноября 1892) — американский военный, хирург регулярной армии и генерал добровольческой армии во время гражданской войны. Командовал бригадой в сражении у Кедровой горы, где едва не обратил в бегство бригаду Томаса Джексона. Командовал дивизией при Геттисберге, и впоследствии считал атаку своей дивизии в Долине Смерти решающей атакой, решившей исход сражения.

Ранние годы 
Кроуфорд родился в пенсильванском округе Франклин, в семье Эбенезера Кроуфорда (1789–1859) и Жанет Грант (1789–1877). В 1846 году он окончил Пенсильванский университет, а в 1850 году окончил медицинскую школу при Пенсильванском университете. В 1851 году он вступил в армию США в качестве военного врача, и прослужил в этой должности 10 лет.

Гражданская война 
Весной 1861 года Кроуфорд оказался одним из служащий гарнизона форта Самтер и находился в форте во время сражения за форт Самтер, причём командовал орудиями, несмотря на медицинскую специальность. Через месяц после капитуляции форта он решил сменить карьеру и стал майором 13-го пехотного полка регулярной армии. В сентябре 1861 года он стал генеральным инспектором департамента Огайо. 25 апреля 1862 года Кроуфорд получил звание бригадного генерала добровольческой армии и возглавил одну из бригад департамента Шенандоа, в составе дивизии Альфеуса Уильямса:
 5-й Коннектикутский пехотный полк, полковник Джордж Чапман
 10-й Мэнский пехотный полк, полковник Джордж Бил 	
 1-й Мэрилендский пехотный полк, полковник Джон Кенли 	
 28-й Нью-Йоркский пехотный полк, подполковник Эдвин Браун	
 28-й Пенсильванский пехотный полк, полковник Джон Гери 	
 46-й Пенсильванский пехотный полк, полковник Джозеф Кнайп

В мае того же года бригада была отправлена в долину Шенандоа, но так и не была введена в бой во время кампании в долине Шенандоа. 26 июня 1862 года корпус генерала Бэнкса стал II корпусом Вирджинской армии, а бригада Кроуфорда впервые приняла участие в боях во время сражения у Кедровой горы. В ходе сражения бригада нанесла неожиданный удар по левому флангу противника, но осталась без поддержки и последующая контратака южан заставила её отступить с тяжёлыми потерями.

Корпус Бэнкса не участвовал во Втором сражении при Булл-Ран, а затем был переименован в XII корпус Потомакской армии. Когда началась Мэрилендская кампания, бригада Кроуфорда имела следующий вид:
 10-й Мэнский пехотный полк: полк. Джордж Бил (р.)
 28-й Нью-Йоркский пехотный полк: кап. Уильям Мейпс
 46-й Пенсильванский пехотный полк: полк. 
 124-й Пенсильванский пехотный полк: полк. Джозеф Хоули (р.), май. Исаак Хэлдман
 125-й Пенсильванский пехотный полк: полк. Джекоб Хиггинс
 128-й Пенсильванский пехотный полк: полк. Самуэль Кроасдейл (уб.), подп. Уильям Хеммерсли
Во время сражения при Энтитеме корпусной генерал был ранен и Уильямс занял его место, передав Кроуфорду командование 1-й дивизией корпуса. Но во время боя Кроуфорд вскоре был ранен в правую ногу. Он оставался на поле боя, пока не ослабел от потери крови, и не был вынесен в тыл. Ранение вывело его из строя на 8 месяцев, и он вернулся в полевую армию только в мае 1863 года. Командование его бригадой перешло полковнику .

Кроуфорду поручили командовать Пенсильванской Резервной Дивизией, которая стояла в укреплениях Вашингтона. Когда началась Геттисбергская кампания, две бригады этой дивизии ( и Фишера) были присоединены (28 июня) к V корпусу Потомакской армии, чтобы заменить расформированную дивизию Хэмфриса. Кроуфорд оказался в сложном положении; он учился на медика, и не на пехотного офицера, а долгий отпуск по болезни сказался на его способностях. Его дивизия провела 6 месяцев на гарнизонной службе и не была вполне готова к боевой ситуации.

Битва при Геттисберге 
2 июля 1863 года дивизия Кроуфорда прибыла к Геттисбергу последней из всего V корпуса.

Сражение в Глуши

Послевоенная деятельность 
Кроуфорд вышел в отставку 19 февраля 1879 года в звании бригадного генерала регулярной армии. Он умер в Филадельфии и был похоронен на кладбище Лоурелл-Хилл-Семетери. Его книга The Genesis of the Civil War была опубликована посмертно в 1887 году.

Примечания

Литература 
 Eicher, John H., and David J. Eicher. Civil War High Commands. Stanford, CA: Stanford University Press, 2001. ISBN 0-8047-3641-3.
 
 Wagner, Richard. For Honor, Flag, and Family: Civil War Major General Samuel W. Crawford, 1827-1892. White Mane Books, 2005. ISBN 1572493720 372 стр.

Ссылки 
 Энтитемский рапорт Кроуфорда
 Геттисбергский рапорт Кроуфорда
 Кроуфорд на findagrave.com

Персоналии по алфавиту
Генералы армии Союза
Выпускники Пенсильванского университета
Выпускники Медицинской школы Пенсильванского университета